Gironde kan avse:

 Girondeestuariet – mynningsviken till floderna Garonne och Dordogne i sydvästra Frankrike
 Gironde (departement) – ett departement i sydvästra Frankrike
 Gironde-sur-Dropt – en kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine
 Gironden – ett moderat republikanskt politiskt parti under franska revolutionen
 Gironde (vattendrag i Frankrike, Pays-de-la-Loire), Département de la Sarthe, 
 Gironde (vattendrag i Frankrike, Provence-Alpes-Côte d'Azur), Département des Alpes-Maritimes,